Фінал Кубка Футбольної ліги 1994 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1993—1994, 34-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 27 березня 1994 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Астон Вілла» та «Манчестер Юнайтед».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1994
1994 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Березень 1994
1994 в англійському спорті